Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1984 odbyły się między 2 a 8 kwietnia 1984 w amerykańskim Duluth, w Memorial Auditorium. Były to drugie mistrzostwa świata rozegrane w Duluth, wcześniejsze odbyły się w 1976.

Tytuł mistrzów świata z 1983 broniła drużyna Kanady. Nowym mistrzem świata została Norwegia, która w finale pokonała Szwajcarię 8:5. Brązowe medale zdobyli Szwedzi, którzy przegrali w półfinale z Norwegami 4:5.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinał

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1984
1984 w curlingu
1984 w Stanach Zjednoczonych
Curling w Stanach Zjednoczonych
Sport w Minnesocie